Cupolo ist der Familienname folgender Personen:

 Billy Cupolo (1924–2005), italo-kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Mark Cupolo (* 1965), italo-kanadischer Eishockeyspieler
 Steve Cupolo (* 1957), italo-kanadischer Eishockeyspieler